Буй — поплавок для відмітки певного місця на воді
 Буй — поплавок для позначення місця занурення

 Буй — місто в Костромської області, Росія
 Буй — селище в Угорщині, медьє Саболч-Сатмар-Береґ
 Буй — річка в Пермському краї, Башкортостані та Удмуртії (Росія), ліва притока Ками
 Буй — річка в Республіці Бурятії, (Росія), ліва притока Хілку

Особи 
 Буй Микола Степанович — український футболіст